

Patronyme Bourrillon
 Henri Bourrillon (1891-1945), avocat, homme politique et résistant français.
 Maurice Bourrillon (1853-1926), médecin et homme politique français.
 Paul Bourrillon (1877-1942), coureur cycliste et artiste lyrique français, frère du précédent. 
 Henri Bourrillon (1876-1962), (pseudonyme de Pierre Hamp), écrivain français.
 Xavier Bourrillon (1840-1893), industriel et homme politique français, cousin de Maurice Bourrillon et de Paul Bourrillon.

Patronyme Bourillon
 Grégory Bourillon (né en 1984), est un footballeur français.
 Yoann Bourillon (né en 1982), est un footballeur français.

Autres
 Le Bourillon, sous-affluent de la Loire par le Cosson et le Beuvron, est une rivière française située dans le département du Loiret 

Homonymie
Homonymie de patronyme